

Geografia 
 Ong – città della contea di Clay (Nebraska) (Stati Uniti d'America)

Sigle 
 Organizzazione non governativa
 ONG (Italia) – organizzazioni non governative in Italia

Codici 
 ONG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Isola Mornington (Australia)
 ong – codice ISO 639-3 della lingua olo

Persone 
 Angelia Ong (1990) – modella filippina
 Betty Ong (1956-2001) – assistente di volo statunitense
 Laura Ong (1989) – pallavolista francese
 Olivia Ong (1985) – cantante singaporiana naturalizzata taiwanese
 Sherman Ong (1971) – fotografo, regista e artista malese
 Walter J. Ong (1912-2003) – antropologo statunitense

Altro 
 Lingua ong (codice ISO 639-3 oog)